Trasselmossor (Heterocladium) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Bruch och Wilhelm Philipp Schimper. Enligt Catalogue of Life ingår Trasselmossor i familjen Thuidiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Heterocladiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor